Pau Torres Mas (1987 - 2022), enginyer de telecomunicacions i emprenedor de projectes solidaris dedicats a la investigació i l'ajuda als afectats per malalties degeneratives.
 Pau Torres i Picornell (n.?), polític català, president de la Diputació de Barcelona el 1905.
 Pau Torres Riba (n. 1987), futbolista català.
 Pau Francisco Torres (n. 1997), futbolista valencià.